Municipio de Linn puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Linn (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Linn (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Woodford.
 Municipio de Linn (condado de Cedar, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Linn (condado de Dallas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Linn (condado de Linn, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Linn (condado de Warren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Linn (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Linn (condado de Audrain, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Audrain.
 Municipio de Linn (condado de Cedar, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Linn (condado de Dent, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dent.
 Municipio de Linn (condado de Moniteau, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Moniteau.
 Municipio de Linn (condado de Osage, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Osage.